Die 2. divisjon 1979 war die 17. Spielzeit der zweithöchsten norwegischen Fußballliga.

Modus 
Die 24 Mannschaften waren in zwei Gruppen zu je 12 Teams eingeteilt. Diese spielten an 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Gruppensieger stiegen direkt in die 1. Divisjon auf. Die beiden Zweitplatzierten ermittelten den dritten Aufsteiger. Die jeweils letzten drei Vereine stiegen in die 3. divisjon ab.

Gruppe A

Gruppe B

Play-offs 

|}
Molde stieg in die 1. divisjon auf.

Weblinks 
 2. Division rsssf.no

Fußballsaison 1979
1979